HHB steht für:

 Hamburger Hafenbahn
 Handbuch der historischen Buchbestände
 Heinrich-Hertz-Berufskolleg der Stadt Bonn, seit 2010 Heinrich-Hertz-Europakolleg der Bundesstadt Bonn (HHEK)
 Hermann-Hesse-Bahn
 Hermes House Band
 Bahnhof Herzberg (Harz) (DS100-Code)
 Humanistische Hochschule Berlin

HHb steht für:

 Desoxyhämoglobin, nicht-sauerstoffbeladenes Hämoglobin

Abkürzung